Пётр Андреевич Чичикин - советский государственный и политический деятель, и.о. 1-го секретаря Чувашского областного комитета КПСС.

Биография 
Родился в 1916 году в Кожурово Тульской губернии. Член ВКП(б) с 1941 года.

С 1941 года - на общественной и политической работе. В 1941-1986 гг. — инженер, на партийной работе в Чувашской АССР, министр коммунального хозяйства Чувашской АССР, заведующий отделом Чувашского обкома КПСС, первый секретарь Чебоксарского горкома КПСС, секретарь Чувашского обкома КПСС, второй секретарь Чувашского обкома КПСС, и.о. 1-го секретаря Чувашского областного комитета КПСС, второй секретарь Чувашского обкома КПСС, заместитель начальника объединения «Чувашремстрой».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 6-го, 7-го, 8-го, 9-го созывов.

Умер в 1994 году в Чебоксарах.

Ссылки 
 Чичикин

Первые секретари Чувашского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Вторые секретари Чувашского обкома КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС